Kohistani peut désigner :

Géographie 

 Personne issue du Kouhistan

Langues 
 Le kohistani de l'Indus, parlée au Kouhistan, dans le district de la province de Khyber Pakhtunkhwa
 Le kohistani de Kalam, parlée dans trois autres districts de cette province (Dir et Swat)

Patronyme  

 Freshta Kohistani (1991-2020), militante afghane ;
 Israfeel Kohistani (1987-), footballeur afghan ;
 Tahmina Kohistani (1989 -), athlète afghane.